Morone
Domenico Morone
Parque Morone
Pieve Porto Morone

Desambiguação
Desambiguações de topônimos